Club Atlético San Martín (San Juan), club argentin de football basé à San Juan
 Club Atlético San Martín (San Miguel de Tucumán), club argentin de football basé à San Miguel de Tucumán